Хафвеј има више значења:
 Хафвеј (Мериленд)
 Хафвеј (Мисури)
 Хафвеј (Орегон)